Vasile Mocan este numele purtat de mai mulți oameni:
Vasile Mocan (1880-1945), agricultor, delegat din Santău la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Vasile Mocan (1888-sec. XX), agricultor, delegat din Inău la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia